

Musica 
 What Goes Around Comes Around – album di Waylon Jennings del 1979
 What Goes Around Comes Around – singolo di Bob Marley del 1996
 What Goes Around... Comes Around – singolo di Justin Timberlake del 2007

Altro 
 What Goes Around Comes Around – film televisivo del 2016 diretto da Tim Story